Ян Аутенгрубер (; , Пацов — , Прага) — чешский .

Биография 
Образование получил в школе прикладного искусства в Праге, где учился у профессора Дитети. Среди его коллег по Школе были, ставшие впоследствии известными художниками Олдржих Блажичек, Йозеф Лада и другие.

Затем продолжил учёбу в Мюнхенской академии художеств. Дважды выиграл ежегодную премию Академии. Это привлекло к нему внимание немецкой общественности, что нашло отражение и в количестве организованных им выставок на родине (в Чехии) и в Германии (Прага, Мюнхен, Берлин, Дрезден, Мангейм, Ганновер, Кёльн, Гамбург и Франкфурт). Успех художника отметили и немецкие критики. В чешской националистической среде, однако, критика и публика вели себя за редким исключением очень сдержано.

В 1907—1913 годах работал в Мюнхене, где занимался, в основном, портретной живописью, писал картины в жанре ню, копировал картины старых мастеров.

В 1910 году совершил велосипедную поездку в Париж. В 1913 он выиграл стипендию и отправился в Италию. В 1913—1915 годах — жил и творил на Апеннинском полуострове, писал пейзажи.

Участник первой мировой войны. В 1917 году записался добровольцем и ушёл на фронт, но вскоре был демобилизован.

После войны с 1918 года работал в Южной Чехии, затем поселился в Праге и поступил учиться в пражский университет, где на философском факультете изучал историю искусств.

Заболел испанкой, которая перешла в тяжëлую пневмонию. Умер в пражской больнице Винограды в 1920 году.

Творчество 
В конце первого десятилетия XX века стиль художника отмечен спокойной манерой, с акцентом на выражение и свежесть жеста. Итальянским пейзажам, особенно выполненным на юге, в районе Таормина, присущ лёгкий, яркий стиль, картины полны выразительными цветовыми пятнами. После 1910 года манера письма постепенно уступает место обобщённым динамичным композициям, типичным для его более поздних работ.

В Италии в его картинах начали появляться библейские сюжеты (Распятие, Поднятие на крест, Святой Себастьян и Саломея).

Избранные работы 
 Автопортрет — 1910,
 Швеи — 1912,
 Баварская крестьянка — 1913,
 Перед купанием — 1913,
 Грустно Пинчио в Риме — 1914,
 Крещение Христа — 1914,
 Выбранное — 1917,
 Весеннее настроение Pacov — 1917—1918,
 Портрет бабушки — 1918.

Литература 
 Vojtěch Lahoda, Jan Jedlička. Jan Autengruber 1887—1920. ChechArtBooks/2009. — ISBN 80-86300-93-1.

Ссылки 
 

Художники-пейзажисты Чехии
Художники-портретисты Австро-Венгрии
Художники-портретисты Чехии
Участники Первой мировой войны (Австро-Венгрия)
Умершие от пневмонии